Il singolare dello SAP Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.
Il detentore del titolo era Milos Raonic, che si è riconfermato per la terza volta consecutiva battendo in finale Tommy Haas per 6-4, 6-3.

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

  Milos Raonic (campione)
  John Isner (semifinale)
  Sam Querrey (semifinale)
  Tommy Haas (finale)

  Fernando Verdasco (primo turno)
  Denis Istomin (quarti di finale)
  Marinko Matosevic (secondo turno)
  Xavier Malisse (quarti di finale)

Wildcard 

  Steve Johnson (quarti di finale)
  Bradley Klahn (primo turno)

  Jack Sock (primo turno)

Qualificati 

  Tim Smyczek (secondo turno)
  Ryan Sweeting (primo turno)

  Donald Young (primo turno)
  Rik De Voest (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

SAP Open 2013
ATP World Tour 2013